Тін Патрімоніо (нар. 29 грудня 1991) — колишня філіппінська тенісистка.
Здобула 1 одиночний титул.

Filmography

Television

Movies

Посилання

Посилання 

Народились 1991